Pontian steht für:
 Einen Bischof im 3. Jahrhundert, siehe Pontianus
 Einen Distrikt in Malaysia, siehe Pontian (Distrikt)